Вердул, Адриан (отец) (1620—1675/1681) — голландский художник.
 Вердул, Адриан (сын) (:nl:Adriaen Verdoel II; ум. 1700/1720) — голландский художник, сын предыдущего.